Калу́жское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Черняховском районе Калининградской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Загорское.

География 
Площадь поселения составляет 23704 га.

История 
Калужское сельское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с Законом Калининградской области № 262. В его состав вошли территории Загорского, Калиновского и Калужского сельских округов.

1 января 2016 года законом Калининградской области от 21 октября 2015 года все муниципальные образования Черняховского муниципального района преобразованы в Черняховский городской округ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Черняховского района

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2016 году
Муниципальные образования Черняховского района Калининградской области